Словаците са етническа група в Чехия. Те са признати за национално малцинство. Според преброяването на населението през 2011 година те са 149 140 души, или 1,41 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на словаците според преброяванията на населението през годините:

Численост 
Численост на словаците според преброяването на населението през 2001 година, по краеве:

Дял 
Дял на словаците според преброяването на населението през 2001 година, по краеве (в %):

Вижте също 
 Население на Чехия

Източници 

Чехия
Етнически групи в Чехия